Alte Post steht für:

 Alte Post Arosa, Postgebäude in Arosa, heute Geschäftshaus
 Alte Post (Barleben)
 Alte Post (Bordesholm)	
 Alte Post (Drensteinfurt), Fachwerkbürgerhaus, heute öffentliches Gebäude
 Alte Post (Eckernförde), Postamt in Eckernförde, heute Geschäftshaus
 Alte Post (Eppingen), Postgebäude in Eppingen, heute Wohn- und Geschäftshaus
 Alte Post (Flensburg), heute Hotel mit Restaurant
 Alte Post (Fischbach)
 Alte Post (Gießen), Postamt in Gießen
 Alte Post (Graz), Postgebäude in Graz, heute Wohn- und Geschäftshaus
 Alte Post (Hamburg), Postgebäude in Hamburg, heute Büro- und Geschäftshaus
 Alte Post Innerarosa, Postgebäude in Innerarosa, heute Wohnhaus
 Alte Post (Krefeld)
 Alte Post (Lauenburg)
 Alte Post (Memmingen)
 Alte Post (Neukölln), Postgebäude in Berlin, heute Kulturzentrum
 Alte Post Neustrelitz, Postgebäude, siehe Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz
 Alte Post (Niedernhausen), siehe Gasthaus zum Anker (Niedernhausen)
 Alte Post (Oberursel)	
 Alte Post (Pirmasens), Postgebäude in Pirmasens, heute Kultur- und Veranstaltungszentrum
 Alte Post (Potsdam), Postgebäude in Potsdam
 Alte Post (Radebeul), siehe Postamt Radebeul
 Alte Post (Saarbrücken), Postgebäude in Saarbrücken
 Alte Post (Weißenburg), Postgebäude in Weißenburg, heute Bücherei

Siehe auch:
 Altes Postamt
 Altes Posthaus (Opole)
 Neue Post